Il WTA 125s 2020 (noto anche come WTA Challenger Tour 2020) è il secondo livello professionistico di tennis femminile, dopo il WTA Tour 2020. Per il 2020 è costituito da tredici tornei, il montepremi per la vittoria è di 125 000 $, tranne che per gli Oracle Challenger Series che offrono un montepremi di 162 480 $.

Calendario

Collegamenti esterni